Le patronyme Wegner est porté par les personnes suivantes, par ordre alphabétique:
 Aleksandr Matveevich Wegner (1826 - 1894), un peintre et miniaturiste russe
 Armin Theophil Wegner (1886, Elberfeld  1978, Rome), écrivain, photographe et infirmier de la Croix-Rouge allemande
 Axel Wegner (1963, Demmin), un tireur sportif allemand
 Daniel (Merton) Wegner (1948, Calgary  2013, Winchester)
 Erwin Wegner (1909, Stettin  1945, Saargemünd), un athlète allemand
  (1924–2015)
 Gudrun Wegner (1955, Görlitz  2005)
 Gustav Wegner (1903, Jarotschin ()  1942, Taborki)
 Hans Wegner, un sculpteur sur bois actif à Copenhague de 1617 à 1618
 Hans (Jørgensen) Wegner (1914, Tondern  2007, Copenhague), designer danois
 Ludwig Wegner (1816-1864), dessinateur néerlandais
 Salomon Wegner (1580-1649), un peintre allemand

Toponymes 
Le lac Wegner est un lac de Californie.

Références

Voir aussi 
 le graphe de Robertson-Wegner, en théorie des graphes
 Dopasia wegneri
 Noms associés
 
 Wehner
 
 
 

Patronyme bas allemand
Homonymie de patronyme germanique
Homonymie de patronyme danois